Lid (persoon)
Oud-lid (studentenvereniging)